Николай Николаевич Янчевский (1875—1935) — генерал-хорунжий армии УНР. Георгиевский кавалер.

Биография 
Родился в Ямполе (Черниговская губерния) в семье священника. Окончил Черниговскую духовную семинарию, а в 1898 году — Чугуевское пехотное юнкерское училище.

В составе 165-го пехотного Луцкого полка принял участие в Первой мировой войне, командовал ротой, затем батальоном. С 30 августа 1917 года — полковник.

С 1 мая 1918 года — командир 1-го куреня 3-го Сердюцкого полка Сердюцкой дивизии гетмана Павла Скоропадского. С 20 декабря 1918 — помощник командира 3-го полка Сечевых стрельцов из хозяйственной части.

С 1 марта 1920 года — начальник инспекторской части штаба 6-й Сечевой дивизии Армии УНР. С 8 июля того же года — булавный старшина для поручений при инспекторе пехоты Армии УНР. С 1921 года — председатель комиссии по сбору регистрационных карточек и проверке рангов старшин Армии УНР.

Эмигрировал в Польшу, где работал в журнале «Табор». Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 
 Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921).Книга I. — К. : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4.
 Збірник військовослужбовців Дієвої армії УНР

Генерал-хорунжие (УНР)
Участники Первой мировой войны (Россия)